Сараландж () — село в Арагацотнской области в Армении. Ближайший город — Апаран.

Примечания 
 
 Результаты переписи населения за 2001 год